Alanngorsuaq bezeichnet:
 Alanngorsuaq (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Alanngorsuaq (Berg, Qaqortoq) (Harefjeld), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Alanngorsuaq (Bucht), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Alanngorsuaq (Insel), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland